Пути́ла — топоним:
 Путила — посёлок городского типа в Черновицкой области Украины
 Путила — река в Путильском районе Черновицкой области Украины
 Путила — река в Пинежском районе Архангельской области России, приток Суры